Akunnaaq bezeichnet:
 Akunnaaq, Ort im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Akunnaaq (Ilulissat), Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akunnaaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akunnaaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akunnaaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Akunnaaq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland